Kirchäckergraben ist ein Gewässername:

 Kirchäckergraben (Bibart), linker Zufluss der Bibart (rechter Oberlauf des Laimbachs, zum Ehebach) vor Altmannshausen, Markt Bibart, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Kirchäckergraben (Klingengraben), rechter Zufluss des Klingengrabens (zum Gauangelbach) bei Baiertal, Stadt Wiesloch, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Kirchäckergraben (Schüpfbach), rechter Zufluss des Schüpfbachs vor Kupprichhausen, Stadt Boxberg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg